Pietro Orseolo kan syfta på:

 Pietro I Orseolo 
 Pietro II Orseolo 
 Peter I av Ungern